alles wat wordt afgewassen:
serviesgoed
bestek
kookgerei
de afwas zelf